Orangeville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Orangeville (Illinois)
 Orangeville (Ohio)
 Orangeville (Pennsylvania)
 Orangeville (Utah)

In Canada:
 Orangeville (Canada)